Mrzli Vrh (Idrija), een plaats in de Sloveense gemeente Idrija in de regio Goriška
 Mrzli Vrh (Žiri), een plaats in de Sloveense gemeente Žiri in de regio Gorenjska